Колле-Брианца () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.

Население составляет 1464 человека (2008 г.), плотность населения составляет 183 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 23886. Телефонный код — 039.

Покровителем коммуны почитается архангел Божий Михаил.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.collebrianza.lc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/